Гилади, Аарон (Голодец Арон Хаимович; 1907—1993) — израильский художник.
 Гилади, Исраэль (1886—1918) — деятель еврейского поселенческого движения в Палестине, одна из ключевых фигур Второй алии.
 Гилади, Моти (род. 1946) — израильский певец и актёр.